

Patronyme 

 Beniamin "Benik" Egishevitch Markarian (1913-1985), est un astronome arménien.
 Marc Aryan (1926-1985), né Henry Markarian, est un chanteur belge francophone, fils d'immigrés arméniens.
 Sergio Apraham Markarián Abrahamian (1944-), est un entraîneur de football uruguayen d'ascendance arménienne.

Astronomie 
Nommé d'après Benjamin Markarian :
 Galaxie de Markarian
 Chaîne de Markarian
 Markarian 116
 Markarian 231
 Markarian 421

Voir aussi 
 Alen Markaryan (né en mai 1966), journaliste sportif turc d'origine arménienne.

Patronyme arménien